Bünsdorf ist Name oder Namensbestandteil folgender Orte:

 Bünsdorf, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Groß Bünsdorf, Ortsteil der Stadt Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Klein Bünsdorf, Ortsteil der Stadt Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern